Mercedes-Benz 190 var en salgsbetegnelse for følgende bilmodeller fra Mercedes-Benz:
 Type 121 (1956–1961): Versionerne 190 og 190 D
 Type 121B II (1955–1963): Version 190 SL
 Type 110 (1961–1965): Versionerne 190 og 190 D
 Type 201 (1982–1993): Versionerne 190, 190 D og 190 E